Игорь Болотников:
 Болотников, Игорь Алексеевич (1939—1998) — учёный-биохимик.
 Болотников, Игорь Михайлович (1917—1984) — советский учёный (звукотехника кинематографии).